Perivólion kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Perivóli (ort i Grekland, Joniska öarna), Nomós Kerkýras, 
 Perivóli (ort i Grekland, Grekiska fastlandet), Fthiotis, 
 Perivólion (ort i Grekland), Grekiska fastlandet, Fthiotis, 

Robotskapade Greklandförgreningar